Jméno a příjmení František Čáp má více nositelů:

 František Čáp (1913–1972) – český filmový režisér a scenárista
 František Čáp (politik) (1907–1968) – slovenský politik, poválečný poslanec za KSS, primátor Bratislavy
 František Čáp (kněz) (1829–1912) – český katolický kněz